Simo Johannes Valakari (Helsinki, Finlandia, 28 de abril de 1973) es un exfutbolista y actual director técnico finlandés. Jugaba como mediocampista y su último equipo fue el TPS. Actualmente dirige al KuPS Kuopio.

Trayectoria

Como entrenador 
En noviembre de 2020 se convierte en nuevo entrenador del KuPS Kuopio.

Estadísticas

Clubes 

Fuente: Transfermarkt - National Football Teams

Selección de Finlandia 

Fuente: Transfermarkt

Estadísticas como entrenador 

Fuente: Transfermarkt

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Futbolistas de Finlandia
Futbolistas de la selección de fútbol de Finlandia
Futbolistas del Motherwell Football Club
Futbolistas del Derby County Football Club
Futbolistas del FC Dallas
Futbolistas del Turku Palloseura
Entrenadores del Kuopion Palloseura